Obhájcem titulu soutěže juniorské dvouhry byl Oliver Golding, který již nemohl do turnaje zasáhnout z věkových důvodů.
 
Vítězem se stal druhý nasazený Kanaďan Filip Peliwo, který ve finále zdolal Brita Liama Broadyho poměrem setů 6–2, 2–6 a 7–5. Připsal si tak druhou juniorskou grandslamovou výhru v řadě, když triumfoval na předchozím Wimbledonu.

Nasazení 
  Kimmer Coppejans (čtvrtfinále)
  Filip Peliwo (vítěz)
  Gianluigi Quinzi (čtvrtfinále)
  Thiago Monteiro (2. kolo)
  Mitchell Krueger (1. kolo)
  Nikola Milojević (1. kolo)
  Nick Kyrgios (čtvrtfinále)  Kaiči Učida (semifinále)
  Frederico Ferreira Silva (3. kolo)
  Stefano Napolitano (1. kolo, skreč)
  Daniel Masur (2. kolo)
  Joshua Ward-Hibbert (2. kolo)
  Liam Broady (finále)
  Noah Rubin (1. kolo)
  Mackenzie McDonald (1. kolo)
  Julien Cagnina (3. kolo)

 Kvalifikanti 
  Maxime Hamou
  Jose Antonio Salazar Martin
  Michael Mmoh
  Or Ram-Harel
  Vasco Mensurado
  Sumit Nagal
  Shotaro Goto
  Karen Chačanov

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Kimmer Coppejans
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Kaiči Učida
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=13
| RD1-team3= Liam Broady
| RD1-score3-1=78
| RD1-score3-2=77
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Wayne Montgomery
| RD1-score4-1=66
| RD1-score4-2=64
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Jošihito Nišioka
| RD1-score5-1=65
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Gianluigi Quinzi
| RD1-score6-1=77
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=0

| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Nick Kyrgios
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3=4
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Filip Peliwo
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Kaiči Učida
| RD2-score1-1=1
| RD2-score1-2=1
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=13
| RD2-team2= Liam Broady
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Jošihito Nišioka
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=0
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Filip Peliwo
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1= 13
| RD3-team1= Liam Broady
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=5
| RD3-seed2= 2
| RD3-team2= Filip Peliwo
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=2
| RD3-score2-3=7
}}

Horní polovina

1. sekce 

| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= K Chačanov
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Q Halys
| RD2-score03-1=67
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= H Chung
| RD2-score04-1=79
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=11
| RD2-team05= D Masur
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= H Adams
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= C Garin
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= K Učida
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01={{Nowrap| K Coppejans}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= H Chung
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= H Adams
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= K Učida
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= K Učida
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

2. sekce 

| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Enzo Couacaud
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Henrik Wiersholm
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ronnie Schneider
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Jošihito Nišioka
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ku Keon Kang
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= J. Ward-Hibbert
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= Julien Cagnina
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Mikael Torpegaard
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Michael Mmoh
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Gabriel Friedrich
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Borna Coric
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Temur Ismailov
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Jared Hiltzik
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= Gianluigi Quinzi
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= M Marterer
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= E Couacaud
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Nišioka

| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=12
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=16
| RD2-team05= J Cagnina
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= M Mmoh
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= B Coric
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= G Quinzi
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=62
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= M Marterer
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02={{Nowrap| J Nišioka}}
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=16
| RD3-team03= J Cagnina
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=1
| RD3-seed04=3
| RD3-team04= G Quinzi
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=

4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Nick Kyrgios
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Anton Děsjatnik
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Michael Redlicki
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Pedro Cachin
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Kevin Kaczynski
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Pietro Licciardi
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=0r
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Spencer Papa
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08=

Reference 

US Open 2012
Juniorský tenis v roce 2012